Црква Светог Арханђела у Сталаћу, насељеном месту на територији општине Ћићевац, подигнута је током турске окупације, могуће у 17. веку. Представља непокретно културно добро као споменик културе од великог значаја.

Положај и изглед 
Црква посвећена Светим арханђелима Михаилу и Гаврилу удаљена је око два километра од средишта Сталаћа. Изграђена је на заравни у близини потока чије повремене бујице угрожавају храм.

Основа јој је у облику триконхоса простране полукружне апсиде, са плићим бочним конхама и једновремено зиданом припратом. Највероватније је била прекривена полуобличастим сводом. Лоше је зидана мешавином ломљеног и притесаног камена, при чему је опека коришћена за изједначавање нивоа редова и покривена опеком. Раније се сматрало, на основу њене припадности групи средњовековних мојсињских манастира и цркава, да је саграђена у време деспота Стефана Лазаревића. Ипак према археолошким истраживањима време постојања је везана за 17. век. То се може закључити на основу малобројних гробова откривених око богомоље и оставе златног новца из 17. века, такође откривене су необично распоређене стопе стубова који су били подигнути око цркве, међу којима неке непосредно уз фасаду, а протумачене су као носиоци трема који је штитио осликане фасаде. Живопис је сачуван у фрагментима.

Конзерваторско-рестаураторски радови обављени су 1979. године.

Види још 
 Списак споменика културе у Расинском округу
 Споменик културе од великог значаја

Референце

Спољашње везе 
 
 Републички завод за заштиту споменика културе - Београд
 Листа споменика

Споменици културе од великог значаја
Споменици културе у Расинском округу
Цркве Епархије крушевачке
Православни храмови у Србији
Верски објекти у Ћићевцу
Непокретна културна добра